Zdalnie sterowany robot podwodny – zdalnie sterowany robot podwodny
 Autonomiczny pojazd podwodny – autonomiczny pojazd podwodny